Ризаев () — тюркоязычная фамилия. Известные носители:

 Ризаев, Ахмадали (1912—?) — советский деятель спецслужб, партийный и государственный деятель.
 Ризаев, Ирек Евгеньевич (род. 1997) — российский BMX-райдер.
 Ризаев, Керим Новруз оглы (1914—1995) — советский азербайджанский металлург, Герой Социалистического Труда.
 Ризаев, Пальяз Мурадович (1918—1981) — советский государственный деятель, председатель Хорезмского облисполкома.
 Ризаев, Рамиз Гасан Кули оглы (род. 1939) — азербайджанский учёный, доктор химических наук.
 Ризаев, Сабир Алекперович (1924—1978) — армянский советский киновед, кинокритик, сценарист и театровед.
 Ризаев, Саидакбар Ризаевич (род. 1941) — узбекский писатель, доктор исторических наук.

Примечания